Prinsessen på ærten kan henvise til:

 Prinsessen på ærten – eventur af H.C. Andernsen
 Prinsessen på ærten (Der var engang...) – tegnefilm i serien Der var engang... 
 Prinsessen på ærten (film fra 1977) – sovjetisk spillefilm fra 1977 af Boris Rytsarev
 Prinsessen på ærten (sang) – sang af Shu-bi-dua